Evippomma är ett släkte av spindlar. Evippomma ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vargspindlar
Evippomma